Чемпионат Словакии по баскетболу среди женщин 2011/2012 годов является 20 сезоном «Экстралиги» — высшего женского баскетбольного дивизиона Словакии. В 9-й раз чемпионом стала команда Кошице «Гуд Энджелс».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 7 команд с 28 сентября 2011 года по 14 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

3) плей-офф — шесть команд образуют сетку с четвертьфинала, причём первые две команды в 1-м раунде не участвуют.

Участники

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-офф

Матч за 3-е место 
ЖБК Шаморин — Дэннакс Спорт — 2-0 (67:63, 75:62)

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  ЖБК Ружомберок
  ЖБК Шаморин
 4. Дэннакс Спорт
 5. Вирпул 
 6. Регион
 7. Мориц Кассовия

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Тимея Суйова («ЖБК Шаморин»)
  Даниэль Маккрей («Гуд Энджелс»)
  Тоня Янг («Вирпул»)
  Камила Степанова («ЖБК Ружомберок»)
  Наталья Виеру («Гуд Энджелс»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 Сайт Словацкого баскетбола
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Словакии по баскетболу среди женщин
2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Спорт в Словакии в 2011 году
Спорт в Словакии в 2012 году